Соревнования по бегу на 5000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 9 и 12 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в беге на 5000 метров являлся Мохаммед Фарах из Великобритании.

Ещё в 2016 году четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фарах объявил, что летний сезон 2017 года станет для него последним в беге по дорожке стадиона. После домашнего чемпионата мира он планировал перейти в марафонский бег. 

За неделю до финала на 5000 метров Фарах уже выиграл дистанцию 10 000 метров, и зрители ждали от него очередного победного дубля. Несмотря на поддержку переполненного стадиона, британец стал только вторым, впервые с 2011 года проиграв забег на главном старте сезона. Как и шесть лет назад на чемпионате мира, его обошёл бегун из Эфиопии: в 2011-м — Ибрахим Джейлан, в 2017-м — Муктар Эдрис.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 5 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 40 легкоатлетов.

Финал 

Финал в беге на 5000 метров у мужчин состоялся 12 августа 2017 года. Забег проходил в тактической борьбе, и даже австралиец Патрик Тирнан, оторвавшийся в середине дистанции на 10 метров, не смог оказать на его ход серьёзного влияния. Медали распределились в спринте на заключительном круге. Первым на финишную прямую вышел эфиоп Йомиф Кеджелча, но сначала его обошёл соотечественник Муктар Эдрис, а затем Мохаммед Фарах и Пол Челимо. Эдрис сохранил своё преимущество и завоевал золотую медаль чемпионата мира. Таким образом, победная серия Мо Фараха из шести побед подряд на чемпионатах мира и четырёх на Олимпийских играх (дистанции 5000 и 10 000 метров) была прервана.

Примечания

Ссылки 
 

бег